Irréversible, een Franse film uit 2002.
 Irreversibiliteit, over het algemene of abstracte begrip 'onomkeerbaarheid' in onder meer systeemtheorie.
 Irreversibel proces, een onomkeerbaar proces in de context van 'thermodynamica.
 Onomkeerbare zet, een spelregel of specifieke stelling in het schaakspel.

 Zie ook 
 Reversibel (doorverwijsagina), het antoniem van irreversibel''.